Toponímia:
 Estats Units:
 Lancaster (Califòrnia)
 Lancaster (Carolina del Sud)
 Lancaster (Kansas)
 Lancaster (Kentucky)
 Lancaster (Massachusetts)
 Lancaster (Minnesota)
 Lancaster (Missouri)
 Lancaster (Nova Hampshire)
 Lancaster (Nova York)
 Lancaster (Ohio)
 Lancaster (Texas)
 Lancaster (Wisconsin)
 Lancaster Mill, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud.
 Regne Unit:
 Lancaster (Lancashire), ciutat al nord-oest d'Anglaterra, antiga capital del comtat de Lancashire
 Ducat de Lancaster, ducat reial d'Anglaterra 
 Biografies:
 Agustín de Lancaster y Araciel, duc d'Abrantes (Lisboa, 1639 - segle XVIII), noble i militar portuguès.
 Brett Lancaster (Shepparton, 1979), ciclista australià.
 Burt Lancaster (1913 - 1994), actor estatunidenc.
 Ian Lancaster Fleming (Londres, 1908 - Canterbury, 1964), periodista i escriptor britànic.
 Joseph Lancaster (1778 - 1838), pedagog anglès.
 Miscel·lània: Casa de Lancaster, branca de la casa reial anglesa dels Plantagenet.